Az Alma vagy alma a következőket jelentheti:

 alma (Malus), növénynemzetség, melybe az almafajok tartoznak
 nemes alma vagy házi alma (Malus domestica), háziasított növényfaj, amelynek termése a köznyelvi „alma” gyümölcs
 Alma, női utónév
 alma, a címerképek közé tartozó heraldikai jelkép
 Alma, Oswald de Andrade novellája
 Alma, Joshua Sobol színdarabja Alma Mahler-Werfelről
 Alma, magyar gyártású szabadidő-autó

 Hasonló néven
 ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), rádiótávcső-rendszer
 ALMA magazin, USA-beli spanyol nyelvű magazin
 Alma együttes, magyar együttes
 390 Alma, a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida
 Alma Center, Wisconsin

 Földrajzi helyek

Ausztrália:
 Alma, város Victoriában
 Port Alma, kikötő Queenslandben

 Kanada:
 Alma, falu Új-Brunswickban
 Alma, kis falu Ontarióban
 Alma, város Québecben
 Lake Alma, község Saskatchewanban

 Franciaország:
 Alma híd, híd Párizsban

 Krím-félsziget:
 Alma, folyó

 Új-Zéland:
 Alma, folyó
 Alma, kis település North Otagóban

 Dél-afrikai Köztársaság:
 Alma, község

 Amerikai Egyesült Államok:
 Alma (Arkansas)
 Alma (Colorado)
 Alma (Georgia)
 Alma (Illinois)
 Alma (Kansas)
 Alma (Michigan)
 Alma (Missouri)
 Alma (Nebraska)
 Alma (New York)
 Alma (Texas)
 Alma (Új-Mexikó)
 Alma (Buffalo megye, Wisconsin)
 Alma (Jackson megye, Wisconsin)